Você pode estar procurando por:

 CSP (Matemática) - Uma notação matemática.
 CSP (siderúrgica) - Um projeto de Siderúrgica no estado do Ceará
 CSP (clube de futebol) - Clube de futebol da cidade de João Pessoa.
 Código de Seleção de Prestadora
 CSP (Confederação dos Serviços de Portugal) - Confederação dos Serviços de Portugal

Desambiguações de siglas